Мяяття или Мееття () — финская фамилия. Известные носители:

 Мяяття, Олли (род. 1994) — финский хоккеист, защитник.
 Мяяття, Пиркко (род. 1959) — финская лыжница, призёрка Олимпийских игр.
 Мееття, Эйлерт (1935—2011) — шведский хоккеист и тренер.